Nanortalik bezeichnet:
 Nanortalik, Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nanortalik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Nanortalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Nanortalik (Insel, Sallersua), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Nanortalik (Insel, Uummannaarsuk), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland